Закон Хая (англ. Hy's law) — эмпирическая закономерность, согласно которой у пациента есть высокий риск летального лекарственного поражения печени (англ. drug-induced liver injury, DILI), если лекарство вызывает печеночно-клеточную, а не холестатическую желтуху. Закон основан на наблюдениях Хая Циммермана, крупного специалиста по лекарственным поражениям печени. Предлагается называть этот закон гипотезой или наблюдением.

Закон Хая состоит из трех частей:
 Лекарство вызывает печеночноклеточное нарушение, которое обычно проявляется как трех- или более кратное превышении верхнего предела нормы аланинаминотрансферазы или аспартатаминотрансферазы. Часто сопровождается гораздо большим (в 5-10 раз) превышением верхнего предела нормы аминотрансфераз.
 У больных с таким повышением аминотрансфераз также более чем в 2 раза превышен верхний предел нормы общего билирубина сыворотки, без застоя желчи (определяется как менее чем двукратное превышение верхнего предела нормы щелочной фосфатазы).
 Нет других причин подобной комбинации повышенных аминотрансфераз и общего билирубина сыворотки: вирусного гепатита, алкоголизма, ишемии, ранее выявленного заболевания печени или иного лекарства, способного вызвать наблюдаемое поражение.
В выборке Циммермана из 116 пациентов с медикаментозной печеночноклеточной желтухой 76% либо умерли, либо им потребовалась пересадка печени. Другие исследования показали меньшую, но все же значительную смертность в 10%.

Список литературы 

Заболевания печени
Гепатология